clan
 clan Akita, clan du Japon médiéval ;

personnalités
 Yutaka Akita (1970-), footballeur japonais ;
 Masami Akita (1956-), vrai nom de Merzbow, musicien japonais.

toponymie
 Akita, capitale de la préfecture d'Akita, au Japon.

Akita peut aussi désigner :

 Akita et Akita américain, deux races de chien japonais ;
 Akita Shoten, maison d'édition japonaise, créée en 1948 ;
 Notre-Dame d'Akita, apparitions supposées de la Vierge Marie à Akita (Japon).